Grebenhagen ist der Name folgender Orte:

 Grebenhagen (Ahrensbök), Gemeindeteil von Ahrensbök, Kreis Ostholstein, Schleswig-Holstein
 Grebenhagen (Schwarzenborn), Stadtteil von Schwarzenborn, Schwalm-Eder-Kreis, Hessen